711-й зал Лувра (до 2018 года — 6-й и 7-й залы галереи Денон) посвящён итальянской живописи. Здесь выставлены Мона Лиза Леонардо да Винчи, Брак в Кане Галилейской и другие картины Веронезе, картины Тинторетто, Тициана и других венецианских художников XVI века.

Зал расположен на первом этаже крыла Денон. В нём представлена венецианская коллекция Лувра, самая большая коллекция венецианского искусства, находящаяся за пределами Венеции. В год зал посещает 7-8 миллионов посетителей. Это один из самых больших залов Лувра, площадью 698 м².

Название зала 
Зал также известен под своим французским названием  — Зал законодательного собрания, отсылающим к первоначальному использованию зала во времена Второй империи. Слово  используется здесь в смысле «сословия», так же, как и в выражении  — Генеральные штаты, высшее сословно-представительское учреждение в дореволюционной Франции, объединявшее дворянство, духовенство и третье сословие.

В русской литературе встречается также перевод, основанный на другом смысле слова  — страна, государство: Зал государств или Зал стран.

Зал также часто называется по находящейся там картине Леонардо да Винчи — Зал Джоконды или Зал Моны Лизы.

История зала 
Зал был создан в 1855—1857 годах. Наполеон III распорядился создать зал для того, чтобы иметь возможность созывать Законодательный корпус прямо в своей резиденции. Зал предназначался для общих собраний законодательного корпуса, в том числе для законодательных сеансов (), что и дало ему название. Строительством руководил архитектор Лефюэль. Зал освещался тремя рядами окон, по его периметру находился поддерживаемый колоннадой балкон. В 1858—1859 годах сводчатый потолок был украшен фреской Шарля Луи Мюллера, прославляющей имперскую Францию; среди отображённых тем — Французская империя защищает Искусство, Индустрию, Науку и Религию, Триумф Наполеона I и Триумф Карла Великого. Помимо приёма законодательных собраний, зал использовался для торжественных церемоний — так, например, 14 августа 1859 года Наполеон III здесь давал банкет верховному командованию итальянской армии. Здесь же Наполеону III вручили результаты плебисцита 8 мая 1870 года, низвергавшего Вторую империю.

После падения Империи зал был передан музею Лувра, который уже до того периодически занимал зал в перерывах между сессиями законодательного собрания. Архитектор Эдмон Гийом (Edmond Guillaume) переделал оформление зала, полностью убрав все отсылки ко Второй империи. Сводчатый потолок был заменён на окно, а предыдущие окна спрятаны за фальшивыми стенами. Стены были украшены новыми аллегориями: Старая Франция защищает искусство и Новая Франция защищает искусство, а также портретами французских художников. Инаугурация нового зала состоялась в 1886 году. Новый зал получил название  («Квадратный салон французской живописи XIX века») — не путать с ныне существующим 708-м залом, известным под названием  («Квадратный салон Лувра»). Зал порой также назывался  («Новый зал законодательного собрания»). Вплоть до Второй мировой войны зал сохранил это название, так же как назначение и оформление, данные ему в конце XIX века.

Во время Первой мировой войны большинство картин зала было эвакуировано в Тулузу.

В 1930 году в Зале законодательного собрания прошла ретроспектива Делакруа, приуроченная к 100-летию романтизма в искусстве.

Во время Второй мировой войны картины снова были эвакуированы, их спрятали в разных замках Франции. В самом Зале законодательного собрания на время войны был устроен склад картинных рам.

В 1952 году зал был передан департаменту Итальянской живописи, и архитектор Жан-Жак Афнер (Jean-Jacques Haffner) перестроил его вокруг занимающего целую стену «Брака в Кане Галилейской» Веронезе. Оставшееся пространство было занято другими полотнами венецианских мастеров XVI века. Для оформления зала был выбран «современный» строгий стиль: стукко 1886 года убрали вместе со всем остальным декором, пропали последние следы арок от оригинального сводчатого потолка.

В 1966 году в Зал законодательного собрания перемещают «Мону Лизу». До 2000 года эта картина находилась, в соответствии с хронологией коллекции, в Большой Галерее Лувра, но постоянно растущий поток посетителей вынудил кураторов музея переместить полотно в Зал законодательного собрания, один из самых больших залов Лувра.

В 2001—2005 годах была сделана очередная реновация зала, архитектор Lorenzo Piqueras.

В 2019 году, в связи с подготовкой к 500-летию Леонардо да Винчи, зал был полностью обновлён. Работы заняли 10 месяцев, в том числе 4 месяца, в течение которых зал был закрыт. Во время ремонта все картины зала были сняты со стен, кроме «Брака в Кане Галилейской», провисевшей всё время на своём месте в специально созданном по этому случаю деревянном кофре, а также «Моны Лизы», остававшейся в зале в течение первых 6 месяцев ремонта. После ремонта структура зала была сохранена, но цвет стен изменили на «ночной синий», контрастирующий с палитрой венецианских мастеров, с лёгкими вариациями чёрного цвета. После обновления вся инфографика зала представлена на двух или трёх языках. Также предусмотрена возможность организации очереди к Джоконде, в случае высокого наплыва посетителей.

Картины, выставленные в зале

Примечания

Литература 
 

Залы Луврского музея
 711
 711